Chirwa ist der Familiannem folgender Personen:

 Chikoti Chirwa (* 1992), malawischer Fußballspieler
 Isaac Chirwa (* 1952), ugandischer Hockeyspieler
 Jackson Chirwa (* 1995), sambischer Fußballspieler
 Jane Chirwa (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Khumbo Chirwa, malawischer Politiker
 Maxwell Chirwa (* 1981), malawischer Fußballspieler
 Orton Chirwa (1919–1992), malawischer Politiker
 Vera Chirwa (* 1932), malawische Rechtsanwältin und Feministin